Het Engelse woord voor perfectie.
Perfection (lied), de tweede single van Dannii Minogues greatest hits album, The Hits and Beyond.
Perfection (film), een film uit 2004.
Perfection (spel), een stuk speelgoed gemaakt door Hasbro.
Perfection (Marvel), een schurk uit Marvels Astonishing X-Men serie.
Perfection, Nevada, een fictieve stad in de Tremors filmreeks en televisieserie